Эври́ () — город во Франции в 26 км к юго-востоку от Парижа в департаменте Эсон на реке Сена.

Эври — один из так называемых плановых городов. В 1960-е город пережил демографический взрыв и сейчас считается самым «молодым» городом Франции.

Экономика и промышленность 
В Эври располагается штаб-квартира ракетно-космической компании «Арианспейс» и исследовательский институт информатики и космонавтики.

Электротехническая промышленность.

Штаб-квартира компаний «Accor» — гостинично-ресторанный бизнес и «Carrefour» — розничная торговля.

Достопримечательности 
Главная достопримечательность города — кафедральный собор, построенный швейцарским архитектором Марио Боттой в 1991—1995 годах. Это единственный собор, возведённый во Франции за последние 100 лет.

Эврийская соборная мечеть — одна из самых больших в Европе.

Знаменитые земляки и жители города 
 Кокон, Янник — итальянский фигурист

Города-побратимы 
  Бексли, Великобритания
  Эстели, Никарагуа
  Каес, Мали
  Тройсдорф, ФРГ
  Новы-Тарг, Польша
  Репантиньи, Канада

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Собор в Эври

Коммуны департамента Эсон
Префектуры Франции